Astrapia splendidissima és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Paradisaeidae) que habita els boscos de muntanya de l'oest i centre de Nova Guinea. En diverses llengües rep el nom de "ocell del paradís esplèndid" (en castellà: ave del paraíso espléndida, en francès paradisier splendide).

Referències 

splendidissima